La statua che urla (The Screaming Mimi) – romanzo di Fredric Brown del 1949
La statua che urla (Screaming Mimi) – film del 1956 diretto da Gerd Oswald